Biografies:
 Antoni Cellers i Azcona (Lleida, 1775 - Barcelona, 1835), arquitecte català
 Dídac Montfar Sorts i Cellers (Barcelona, 1600 - Terrassa, 1652), historiador català, arxiver de la Corona d'Aragó.
 Geografia:
 Cellers (el Pont de Suert), poble del municipi del Pont de Suert (Alta Ribagorça) 
 Cellers, poble del Pallars Jussà part del municipi de Castell de Mur.
 Cellers (Torà), entitat de població del municipi de Torà (la Segarra) 
 Serra de Cellers, serra a cavall de l'Anoia, la Segarra i el Solsonès.
 Serrat dels Cellers, serrat entre els municipis de Balsareny i de Castellnou (comarca del Bages)